Juan Méndez puede referirse a:

 Juan Méndez de Vasconcelos  (1300-1369) noble portugués, alcalde mayor de Miranda do Corvo.
 Juan Nepomuceno Méndez(1824-1894) presidente de México.
 Juan Nepomuceno Méndez (c. 1890 - después de 1930) político y magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. 
 Juan E. Méndez (1944- ) abogado y defensor de los derechos humanos argentino.
 Juan Méndez González (1961- ) jugador español de baloncesto.
 Juan Méndez González (1996- ) futbolista chileno.